Finegan ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Finegan (1917–2008), US-amerikanischer Arrangeur, Bandleader und Pianist
 Owen Finegan (* 1972), australischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Finnegan